Nastic oder Nastić bezeichnet:

 Żaklin Nastić (* 1980), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB
 den Sportclub Gimnàstic de Tarragona